Il singolare del torneo di tennis Bangalore Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Mara Santangelo che ha battuto in finale Jelena Kostanić 3-6, 7-6(5), 6-3.

Teste di serie

 Sania Mirza (secondo turno)
 Shahar Peer (primo turno)
 Mara Santangelo (campionessa)
 Sybille Bammer (primo turno)

 Aiko Nakamura (primo turno)
 Jelena Kostanić (finale)
 Elena Vesnina (primo turno)
 Emma Laine (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangalore Open 2006